Södergatan kan avse:

Södergatan, Helsingborg
Södergatan, Malmö
Södergatan, Stockholm
Stora Södergatan – en gata i centrala Lund